Göhren è il nome delle seguenti località:

Germania 
 Göhren – comune del circondario di Rügen (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Göhren – comune del circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Göhren – comune del circondario dell'Altenburger Land (Turingia)
 Göhren-Döhlen – comune del circondario di Greiz (Turingia)
 Göhren-Lebbin – comune del circondario del Müritz (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Malk Göhren – comune del circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Göhren – località della città di Leuna

Repubblica Ceca 
 Göhren, oggi Klíny – comune della regione di Ústí nad Labem (distretto di Most)